Werde steht für:
 Werde (Wenne), Nebenfluss der Wenne in Nordrhein-Westfalen
 Burg Werde, mittelalterlicher Name von Schloss Wörth (Wörth am Main), Stadt Wörth am Main, Landkreis Miltenberg in Bayern
 Château de Werde, französisches Monument Historique bei Matzenheim, Département Bas-Rhin

Werde ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Meiger von Werde (* 1440–1445; † Sommer 1519), deutscher Steinmetz, Baumeister und Architekt
 Manuela Van Werde (* 1959), belgische Politikerin (Nieuw-Vlaamse Alliantie), Mitglied im Flämischen Parlament